Wells Fargo Center steht für:

 Wells Fargo Center (Denver), Wolkenkratzer in Denver, Colorado
 Wells Fargo Center (Los Angeles), Gebäudekomplex in Los Angeles, Kalifornien, Unternehmenssitz von Wells Fargo
 Wells Fargo Center (Miami), Hochhaus in Miami, Florida
 Wells Fargo Center (Philadelphia), Multifunktionsarena in Philadelphia, Pennsylvania
 Wells Fargo Center (Portland), Gebäudekomplex in Portland, Oregon